Финал Кубка Англии по футболу 1975 года стал 94-м финалом старейшего футбольного турнира в мире, Кубка Англии. Матч состоялся 3 мая 1975 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В нём встретились лондонские клубы «Вест Хэм Юнайтед» и «Фулхэм». Матч завершился со счётом 2:0 в пользу Вэст Хэма.

Путь команд к финалу

Отчёт о матче

Ссылки 
 Отчёт о матче на сайте FA-CupFinals.co.uk

1975
Кубок Англии 1975
Кубок Англии 1975
Футбол в Европе в 1975 году
События 3 мая
Май 1975 года
Футбольные соревнования в Лондоне
Спорт в Великобритании в 1975 году
1975 год в Лондоне